Playland (album), het tweede studioalbum van de Engelse musicus Johnny Marr
 Playland (New York), een attractiepark in de Amerikaanse staat New York
 Playland (San Francisco), een voormalig attractiepark in de Amerikaanse stad San Francisco
 Playland (Vancouver), een attractiepark in de Canadese stad Vancouver (Brits-Columbia)
 Playland-Not-At-The-Beach, een museum in de Amerikaanse stad San Francisco
 Playland Park (Indiana), een voormalig attractiepark in de Amerikaanse staat Indiana
 Playland Park (Texas), een voormalig attractiepark in de Amerikaanse staat Texas
 Atlantic Playland, een attractiepark in de Canadese provincie Nova Scotia
 Dodge Park Playland, een voormalig attractiepark in de Amerikaanse staat Iowa
 Rockaways' Playland, een voormalig attractiepark in de Amerikaanse stad New York